Argus steht für:

 die lateinische Form des griechischen Namens Argos
 Argus (Band), US-amerikanische Heavy- und Doom-Metal-Band
 Gründungsname der deutschen Metal-Band Xiom
 Argus (Roman), ein Roman von Jilliane Hoffman aus dem Jahr 2012
 Then Swänska Argus, ehemalige schwedische Wochenzeitschrift

Familienname:
 Fin Argus (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Götz Argus (1961–2019), deutscher Schauspieler
 Rudolf Martin Argus (1888–1969), deutscher Politiker

Pseudonym von Franz Friedrich Masaidek

Biologie:
 Argus (Gattung), eine Gattung der Discodorididae
 Argus-Bläuling, eine Schmetterlingsart
 Argusfasan, ein südostasiatischer Vogel
 im Englischsprachigen Raum: mehrere Edelfalter (Junonia oenone, Junonia orithya u. a.)

Geografie:
 Argus (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Argus (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Argus School Branch, Fließgewässer im Green County, Wisconsin
 Argus Park, Park im Franklin County, Ohio
 Mount Argus, Berg im nordöstlichen Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel

Schiffe:
 Argo, Schiff aus der griechischen Mythologie
 Die Argus findet 1816 die Überlebenden auf dem Floß der Medusa
 HMS Argus (I49), ein britischer Flugzeugträger
 RFA Argus (A135), ein britischer Hilfsflugzeugträger
 USS Argus (1803, PY-14), eine US-amerikanische Brigg
 ein U-Boot, siehe Argus (Unterseeboot)
 Argus, ein portugiesischer Fischereischoner

Technik und Wissenschaft:
 CP-107 Argus, siehe Canadair CL-28
 ein britischer Computer, siehe Argus (Prozessrechner)
 Operation Argus, eine Reihe von Atombombentests im Jahr 1958
 das Anti-Terror-Reaktionssystem der Europäischen Union, siehe Argus (Reaktionssystem)
 Argus Cyber Security, israelisches Unternehmen für Cybersicherheit im Automobilbereich

Unternehmen:
 Argus Corporation, ein ehemaliger kanadischer Konzern
 Argus der Presse AG, ein 1896 gegründeter Medienbeobachtungsdienst in Zürich
 IĮ Argus, Sicherheitsunternehmen in Litauen
 Argus Media, Preis-Informationsdienst für den Handel mit Energie und Rohstoffen mit Sitz in London
 Argus Motoren Gesellschaft, ein von 1901 bis 1945 bestehendes Unternehmen
 Argus Mine, Mine im White Pine County, Nevada
 Argus Sterling Mine, Mine im Inyo County, Kalifornien
 A.R.G.U.S, eine fiktive Geheimorganisation aus dem DC-Universum, besonders bekannt durch die Serie Arrow

ARGUS steht als Abkürzung für:
 Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr, siehe ARGUS (Verkehrsverein)
 Autonome Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance Imaging System, ein militärisches Luft-Videoüberwachungssystem, siehe ARGUS-IS
 ArchivGutSuche, eine übergreifende Suchmaschine für die Online-Findmittel und die Beständeübersicht des deutschen Bundesarchivs

Siehe auch:
 Argusaugen
 Zeche Argus

Abkürzung